СМО — аббревиатура, имеющая несколько значений.
 СМО — Система массового обслуживания
 СМО — Совет по международным отношениям
 СМО — страховая медицинская организация
 СМО — студенческий медицинский отряд

См. также 
 CMO (латиница)